Kawanakajima (jap. ) bezeichnet:
 den Landstrich zwischen den beiden Flüssen Chikuma und Saigawa in der Präfektur Nagano
 eine Stadt in der Präfektur Nagano: Kawanakajima (Nagano) (heute: Nagano)
 ein anderer Name für das Lehen Matsushiro (Han)